Malonogometni klub "Otočac" (MNK Otočac; Otočac) je futsal (malonogometni) klub iz Otočca, Ličko-senjska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natječe u "2. HMNL - Zapad".

O klubu 
MNK "otočac" je službeno registriran 2006. godine. Od osnutka se klub redovito natječe u "2. HMNL" (skupine "Zapad" i "Sjever").  
Klub redovito organizira memorijalni malonogometni turnir "Mario Cvitković - Maka".

Uspjesi  
 2. HMNL - Zapad
 doprvak: 2007./08., 2009./10.

Plasmani po sezonama

Unutrašnje poveznice 
 Otočac

Vanjske poveznice 
 MNK Otočac, facebook stranica 
 mnk-otocac.hr, wayback arhiva 
 mnk-otocac.bloger.hr, wayback arhiva 
 sportilus.com, MALONOGOMETNI KLUB OTOČAC 
 old.futsalplanet.com, Otocac 
 glasgacke.hr, MNK Otočac

Izvori 
 poslovna.hr, MALONOGOMETNI KLUB OTOČAC 
 fininfo.hr, MNK OTOČAC 
 bisnode.hr, MALONOGOMETNI KLUB OTOČAC 
 

Otočac
Hrvatski malonogometni klubovi
m Otočac